Никола́й Алекса́ндрович Буро́бин (25 мая 1937, Пушкино, Московская область, РСФСР, СССР) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1958—1966). Олимпийский чемпион 1964 1964, двукратный чемпион мира (1960 и 1962), обладатель Кубка мира 1965, 7-кратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1960).

Биография 
Выступал за команды: 
 1954—1956 — «Нефтяник» (Москва);
 1956—1957 — «Энергия» (Москва);
 1957—1969 — ЦСК МО/ ЦСКА. 

Чемпион СССР 1958, 1960, 1961, 1962, 1965, 1966. В составе сборной Москвы — чемпион СССР и победитель Спартакиады народов СССР 1963, серебряный призёр союзных первенств и Спартакиад 1959 и 1967. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1960 и 1962.

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступал в 1958—1966 годах. В её составе стал олимпийским чемпионом 1964, двукратным чемпионом мира (1960 и 1962), бронзовым призёром мирового первенства 1966, победителем розыгрыша Кубка мира 1965, бронзовым призёром чемпионатов Европы 1958 и 1963.

После окончания игровой карьеры работал тренером. В 1980—1984 возглавлял женскую команду ЦСКА, серебряного призёра чемпионата СССР 1982. Тренировал одинцовскую «Искру» (1989—1991), сборную Сомали (1977—1979), сборную вооружённых сил Вьетнама (1979—1980), мужскую и женскую сборные Сирии (1991—1992).

В 2021 году именем Николая Буробина назван розыгрыш Кубка России среди мужских команд высшей лиги «А» — Кубок Буробина.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (30.03.1965).
 почётный знак ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» (1998).
 почётные знаки ВФВ «За заслуги в развитии волейбола в России» (2007) и «За вклад в победу на Олимпийских играх» (2013).

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 

Волейболисты СССР
Игроки ВК ЦСКА Москва
Родившиеся в Пушкине (Московская область)
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Члены КПСС